Eerste klasse 1958-1959 (basketbal dames België)
 Eerste klasse 1958-59 (basketbal België)
 Eerste klasse 1958-59 (voetbal België)